Мякиш

 Мякиш — внутренняя часть хлеба
 Мякиш — имя персонажа книги Н. Н. Носова «Незнайка на Луне»